Километро Веинтикуатро има више значења:

 Километро Веинтикуатро (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Веинтикуатро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Веинтикуатро (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику